Seiterle ist der Familienname folgender Personen:

 Dominic Seiterle (* 1975), kanadischer Ruderer
 Eugen Seiterle (1913–1998), Schweizer Handballspieler